Cocotropus är ett släkte av fiskar. Cocotropus ingår i familjen Aploactinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Cocotropus